Собе́ская () — польская фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:

* Собеская, Александра Марианна (ум. 1645) — дочь Марека Собеского, супруга маршалка великого литовского Кшиштофа Веселовского.
 Собеская, Гедвига Елизавета (1673—1722) — сноха короля польского и великого князя литовского Яна III Собеского.
 Собеская, Катажина (1634—1694) — единственная достигшая зрелого возраста сестра короля польского и великого князя литовского Яна III Собеского.
 Собеская, Мария Казимира (Марысенька; 1641—1716) — супруга короля польского и великого князя литовского Яна III Собеского.
 Собеская, Мария Каролина (Шарлотта; 1697—1740) — внучка польского короля Яна III Собеского; последний выживший представитель дома Собеских герба Янина.
 Собеская, Мария Клементина (1702—1735) — внучка польского короля Яна III Собеского.
 Собеская, София Теофила (1607—1661) — мать короля польского и великого князя литовского Яна III Собеского.
 Собеская, Тереза Кунегунда (1676—1730) — супруга курфюрста Баварии Максимилиана II, регент Баварии в 1704—1705 годах.